2 miejscowości w Polsce: 
 Słupno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słupno 
 Słupno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin

Historyczna nazwa miejscowości w Niemczech:
 Stolpen

Inne:
 Słupno – przystanek kolejowy zlikwidowanej Mareckiej Kolei Dojazdowej